Núria López Alonso: química catalana.
 Núria López i Fàbrega: cantant i actriu catalana.